BSK Beograd (de l'acrònim en serbi Beogradski Sportski Klub), club de futbol de la ciutat de Belgrad (Sèrbia)
 FK BSK Borča (de l'acrònim en serbi Borčanski Sportski Klub), club de futbol de la ciutat de Belgrad (Sèrbia)
 Bostanlıspor (del seu nom en turc Bostanlıspor Spor Kulübü), club esportiu de la ciutat d'Esmirna (Turquia)
 La BSK (de l'acrònim en anglès British Society for the Knowledge), xarxa social en castellà dedicada als jocs de taula
 BSk també és el codi a la classificació climàtica de Köppen del Clima semiàrid fred
 bsk també és el codi ISO 639-3 del buruixaski, llengua aïllada parlada al Pakistan